Train Simulator steht für:

 Microsoft Train Simulator, Eisenbahnfahrsimulator für Computer
 Train Simulator (Dovetail Games) und später, Eisenbahnsimulationsreihe von RailSimulator.com/Dovetail
 Train Simulator (Ongakukan), Eisenbahnsimulationsreihe von Ongakukan